Robert Mayer, médecin et physicien allemand (1814-1878)
Robert Mayer (né en 1939),  journaliste et écrivain américain
Robert Mayer (né en 1989), joueur de hockey sur glace professionnel binational suisse et tchèque